Baggio steht für:
 Baggio, Stadtteil von Mailand

 Dino Baggio (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Eddy Baggio (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Fabio Baggio (* 1965), italienischer Ordensgeistlicher
 Filippo Baggio (* 1988), italienischer Radrennfahrer
 José Alessandro Baggio (* 1981), brasilianischer Geher
 Roberto Baggio (* 1967), italienischer Fußballspieler
 Sebastiano Baggio (1913–1993), Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Baggio ist außerdem Bestandteil des Namens von:
 Jhon Baggio Rakotonomenjanahary (* 1991), madagassischer Fußballspieler